Åsnehare och präriehare kan syfta på två nordamerikanska arter i släktet harar:

 Vitsvansad åsnehare (Lepus townsendii)
 Svartsvansad åsnehare (Lepus californicus)

Det första namnet syftar på deras långa öron och det andra namnet på förekomsten i prärien.